Neumann hace referencia a:
Carl Gottfried Neumann, matemático alemán.
Eleodoro Neumann Gebauer, militar chileno.
Erich Neumann, psicólogo israelí.
Franz Ernst Neumann, físico y mineralogista alemán.
Johann Balthasar Neumann, arquitecto alemán de estilo rococó.
John von Neumann, matemático húngaro-estadounidense.
Heinz Neumann, político austríaco del Partido Comunista.
Nicole Neumann, modelo argentina.
Teresa Neumann, religiosa alemana.
Václav Neumann, director de orquesta checo.
Víctor Neumann, matemático mexicano.
Oscar Rudolph Neumann, ornitólogo alemán.

Abreviaturas científicas de botánicos 
A.Neumann - Alfred Neumann (botánico) 1916-1973.
F.Neumann - Ferdinand Neumann fl. 1844 
G.E.Neumann - Gustav Eduard Neumann 1798-1869. 
H.Neumann - Heinz Neumann fl. 1996 
J.C.Neumann - Johann Christian Neumann 1784-1855. 
Neumann - Joseph Henri François Neumann 1800-1858. 
K.G.Neumann - K.G. Neumann 1774-1850. 
K.Neumann - Klaus Neumann fl. 1993 
L.Neumann - Louis Neumann 1827-1903 
M.Neumann - Michael Neumann fl. 2007 
P.Neumann - Peterjürgen Neumann fl. 1999 
R.Neumann - Richard Neumann 1884-1910. 

de:Neumann#Bekannte Namensträger